Уэ́с Монтгóмери (; полное имя Джон Лéсли Монтгóмери, ;  — ) — американский джазовый гитарист, одна из наиболее значительных фигур в истории джазовой гитары, появившийся после таких влиятельнейших музыкантов, как Джанго Рейнхардт и Чарли Кристиан, и в свою очередь повлиявший на бесчисленное количество своих последователей.

Биография 
Уэс Монтгомери родился 6 марта 1923 года в городе Индианаполис в штате Индиана в США. После развода родителей маленький Уэс с отцом и братьями переехал в Колумбус (штат Огайо). Уэс происходил из музыкальной семьи — его братья, Монк и Бадди Монтгомери, были джазовыми исполнителями и выпустили несколько альбомов, изданных под авторством трио «Братья Монтгомери».

Когда Уэсу Монтгомери было 13 лет, двое из его братьев, Бад и Монк, уже вовсю играли джаз в местных ансамблях. Тогда же Монк подарил Уэсу игрушечную детскую 4-струнную гитару. Как вспоминал Монк, у Уэса неплохо получалось играть на ней, однако дальше мимолётного детского увлечения дело не пошло, вскоре гитара оказалась забытой. Единственное, что дало Уэсу Монтгомери его недолгое увлечение, — это знакомство с творчеством Чарли Кристиана, гитариста, чья игра и заставила Уэса Монтгомери впоследствии серьёзно взяться за инструмент.

Уэс не имел музыкального образования, не знал нотной грамоты и играл на слух. Профессиональное освоение гитары он начал довольно поздно — в возрасте 19 лет, слушая и изучая записи своего кумира Чарли Кристиана. Он сильно расширил арсенал приёмов Кристиана, первым начал использовать октавную технику. Позже известнейший джазовый музыкант Лайонел Хэмптон взял его в свой оркестр именно за способность очень точно, «нота в ноту», воспроизводить соло Кристиана.

В 17-летнем возрасте Уэс Монтгомери с братьями вернулся в родной Индианаполис. Там он устроился работать сварщиком, а в 1943 году, в возрасте двадцати лет, женился. В тот же год Уэс Монтгомери купил себе гитару и усилитель. В течение следующих пяти лет он много играл в клубах Индианаполиса по вечерам, одновременно целыми днями работая сварщиком, чтобы прокормить семью.

В 1948—1950 годах он присоединился к оркестру Лайонела Хэмптона, в составе которого объездил всю страну. После окончания контракта с Хэмптоном у Монтгомери появились хорошие перспективы музыкального роста, однако он ими не воспользовался. Несмотря на то, что Хэмптон был высокого мнения о его игре, спустя два года, уставший от поездок и не любивший длительных разлук с семьей, Монтгомери оставил его коллектив и возвратился в Индианаполис. Именно там, обобщая и осмысливая опыт игры в оркестре Хэмптона, в течение следующих девяти лет Монтгомери и создал свой знаменитый стиль игры, основанный не только на игре единогласным соло, но и на использовании октавных интервалов и аккордов для украшения мелодии. Днём он работал сварщиком, а по вечерам выступал в местных клубах. Всё это время он играл с разными музыкантами, в том числе с родными братьями — басистом Монком и вибрафонистом Бадди, с которыми до начала 1960-х успел выпустить несколько записей.

В 1959 году в рамках американского турне в Индианаполисе гастролировал Джулиан «Кэннонболл» Эддерли. Известный мастер саксофона был потрясён игрой «гитарной легенды Индианаполиса» Уэса Монтгомери. С помощью Эддерли Уэс заключает контракт со студией Riverside Records и в 1959 году, в возрасте тридцати пяти лет, приступает к работе над своим первым альбомом. В течение следующих пяти лет Монтгомери много записывался с ведущими джазовыми музыкантами США.

В 1960 году альбом  сделал Уэса Монтгомери знаменитым. С этих пор, не считая недолгого периода сотрудничества с секстетом Джона Колтрейна, он до конца жизни был лидером своих музыкальных коллективов.

В 1964 году компания Riverside обанкротилась, и Монтгомери перешёл под покровительство Verve Records.

Незадолго до того в семье Монтгомери родился седьмой ребёнок, и необходимость обеспечивать жену и детей заставила Монтгомери обернуться в сторону более коммерческой музыки. В 1964—1968 годах Verve Records выпустила серию первоклассных альбомов Монтгомери в стиле R’n’B, на которых изысканные гитарные соло послужили прекрасным украшением к таким поп-мелодиям, как Sunny (та самая, которую впоследствии использовали Boney M.), битловских Eleanor Rigby и A Day in the Life и многим другим.

В 1967 году Монтгомери заключил контракт с Кридом Тэйлором (А&М) и записал три альбома-бестселлера (1967—1968). Это вновь были незамысловатые поп-мелодии, и вновь в сопровождении струнных и деревянных духовых. Это вызвало определённую критику в адрес гитариста за отход от чистого джаза, но именно эти записи имели неплохую ротацию в радиоэфире и способствовали привлечению к кругу любителей джаза пресловутых широких масс. Живые же выступления Уэса этого периода были именно живыми, совсем в духе ранних риверсайдовских сэйшенов.

Постоянная работа негативно сказалась на здоровье Монтгомери. С 1959 по 1968 годы он записал около 20 альбомов, точную цифру назвать сложно, кое-что из его записей тогда не выпускалось, до сих пор издаются альбомы, не вышедшие в 1960-х годах. У него были проблемы с сердцем, о которых он не рассказывал в семье. В 1968 году Уэс Монтгомери вернулся в Индианаполис, чтобы пройти курс лечения у врача. Однако врач не смог спасти своего подопечного — 15 июня 1968 года Монтгомери скончался от инфаркта.

Дискография 

Riverside (1959—1963)
 1958: Fingerpickin 1958: Far Wes
 1959: The Wes Montgomery Trio
 1959: Yesterdays
 1959: Pretty Blue
 1960: The Incredible Jazz Guitar of Wes Montgomery
 1960: Cannonball Adderley and the Poll-Winners
 1960: Movin' Along
 1961: So Much Guitar
 1961: Wes and Friends
 1961: Bags Meets Wes! (c Милтом Джексоном)
 1962: Full House
 1963: Fusion!: Wes Montgomery with Strings (strings arranged by Jimmy Jones)
 1963: Boss Guitar
 1963: Portrait of Wes
 1963: Guitar on the Go
 1963: The Alternative Wes Montgomery (альтернативные версии композиций с предыдущего альбома)Verve (1964—1966) 1964: Movin' Wes
 1965: Bumpin' (arranged and conducted by Don Sebesky)
 1965: Smokin' at the Half Note
 1965: Goin' Out of My Head (arranged and conducted by Oliver Nelson)
 1965: Willow Weep for Me (unused takes from the Smokin' at the Half Note session; overdubbed woodwinds and brass arranged and conducted by Claus Ogerman)
 1966: California Dreaming (arranged and conducted by Don Sebesky)
 1966: Further Adventures of Jimmy and Wes (с Джимми Смитом)
 1966: Tequila (arranged and conducted by Claus Ogerman)
 1966: Jimmy & Wes: The Dynamic Duo  (с Джимми Смитом)
 1970: EulogyA&M (1967—1968)'''
 1967: A Day in the Life (arranged and conducted by Don Sebesky) (A&M Records/CTI Records)
 1968: Down Here on the Ground (arranged and conducted by Don Sebesky) (A&M/CTI)
 1968: Road Song'' (arranged and conducted by Don Sebesky) (A&M/CTI)

Ссылки 
 http://jazz-jazz.ru/?category=about_artists&altname=wes_montgomery
 http://www.jazzpla.net/biografy/WesMontgomerybio.htm

Лауреаты премии «Грэмми»
Исполнители Verve Records
Похороненные в Индиане